Myki steht für:

 Myki, Gemeinde in der Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
 Myki (Dywity), Dorf in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Micken, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Myki (Passwortmanager),  Passwortmanager und Authentifikator